Matvéievka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Matvéievka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia